Amphoe Mueang Suang (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Roi Et. Die Provinz Roi Et liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Norden im Uhrzeigersinn): die Amphoe At Samat, Suwannaphum, Kaset Wisai und Chaturaphak Phiman. Alle Amphoe liegen in der Provinz Roi Et.

Geschichte 
In der Vergangenheit war Suang einer der elf Mueang (Stadt-Staaten), die der Mueang Roi Et untergeordnet waren.

Am 15. März 1973 wurde der „Zweigkreis“ (King Amphoe) Mueang Suang eingerichtet, indem die drei Tambon Nong Phue, Nong Hin und Khu Mueang vom Amphoe Suwannaphum abgetrennt wurden. Am 25. März 1979 wurde er zum Amphoe heraufgestuft.

Verkehr 
Die Straße 215, ab Amphoe Suwannaphum (südlich) 214, führt von der Provinzhauptstadt Roi Et nach Surin, der Hauptstadt der im Süden liegenden Provinz Surin. Abgesehen von dieser für den Isan wichtigen Verbindung gibt es Straßen nach At Samat (östlich) und nach Chaturaphak Phiman (westlich).

Auch Busse mit regelmäßigem Fahrplan durchqueren den Amphoe. Mehrmals täglich verkehrt auf der Hauptstraße ein klimatisierter Bus von Roi Et nach Surin mit Halt in Mueang Suang. Ein Songthaeo fährt stündlich von Roi Et über Mueang Suang nach Suwannaphum.

Verwaltungseinheiten

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Suang ist in fünf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 49 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt vier Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Nong Hin (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Hin.
 Khu Mueang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khu Mueang.
 Kok Kung (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kok Kung.
 Mueang Suang (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Nong Phue, Mueang Suang.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen über Amphoe Mueang Suang von amphoe.com (in Thai)

Mueang Suang